Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1999 года — 23-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 26 декабря 1998 года по 5 января 1999 года в Виннипеге и пяти городах провинции Манитоба, Канада. Впервые с момента распада СССР сборная России одержала победу на молодёжном чемпионате мира, обыграв в финале сборную Канады со счётом 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил Артём Чубаров. Третье место сенсационно заняла скромная по мировым меркам сборная Словакии — страны, которая появилась на карте мира относительно недавно.

Лучшим бомбардиром соревнования стал американец Брайан Джионта, которые набрал по 11 (6+5) очков за результативность. Лучшим вратарём турнира был признан канадец Роберто Люонго, лучшим защитником стал игрок сборной России — Виталий Вишневский, лучшим нападающим признали россиянина Максима Афиногенова.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — семь из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Белоруссии пришла из группы B, остальные — с прошлого турнира группы A.

Европа
 *
 *
 *
 *
 *
 ^

 *
Северная Америка
 ×
 *
Азия
 *

 <div id="1">* = 9 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 1998 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам группы B чемпионата мира 1998 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Утешительный раунд 

Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: Форум хоккейной статистики

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 60 минут игрового времени.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: Форум хоккейной статистики

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Роберто Люонго
 Защитник:  Виталий Вишневский
 Нападающий:  Максим Афиногенов

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Роберто Люонго
 Защитники:  Брайан Кэмпбелл —  Виталий Вишневский
 Нападающие:  Максим Балмочных —  Даниэль Ткачук —  Брайан Джионта

Ссылки 
 
 

1998 год в хоккее
Декабрь 1998 года
Январь 1999 года
Спорт в Канаде в 1998 году
Спорт в Канаде в 1999 году
1999
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Спортивные соревнования в Манитобе
Чемпионаты мира в Канаде